Цибулька — производное от слова Цибуля, в пер. с .. Буквальный перевод — луковичка.

Персоналии 
  — чешский телеведущий, публицист. 
 Цибулька, Альфонс — немецкий композитор родом из Венгрии.
  — австрийский писатель и художник. 
 Цибулка, Иван — чешский музыкант.
 Цибулька, Исайяш  — священник общины чешско-моравских братьев.
 Цибулька, Йозеф — чешский писатель, священник.
  — болгарский композитор, автор музыки к кинофильмам. 
  — болгарская оперная певица (сопрано). 
 Цибулька, Матоуш Алоис (1768—1846) — австрийский чешский композитор, виртуоз на гармонике и оперный певец (тенор)
 Цибулька, Николай — литовский дипломат.
  — чешский диссидент. 
  — австрийский фотограф. 
  — немецкий поэт.

География 
 Цибулька — наименования улиц в городах Новый Буг, Мариуполь, Севастополь.
  — усадьба и парк, расположенные в Праге, Чехия.
  — ж/д станция расположенная между Прагой и Košíře, Чехия.

Культура 
  — чехословацкая комедия 1972 года.

См. также 
 Цибулько, Василий Федосеевич (1920—1941) — стрелок батальона морской пехоты Черноморского флота, краснофлотец, Герой Советского Союза.
 Цибульки
 Цибульский (фамилия)

Примечания

Ссылки 
 Статьи о носителях фамилии в Научной энциклопедии Отто